PCRM har flera betydelser:

Namn på Moldaviska republikens kommunistiska parti.
Physicians Committee for Responsible Medicine jobbar för en bättre etik inom medicinforskningen.